Quintana del Marco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintana del Marco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Quintana del Marco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar